Крапанка (от  – «точка») или капанка — один из четырех основных видов расписных пасхальных яиц, наряду с крашенкой, дряпанкой и писанкой (иногда писанками называют в целом все расписанные яйца). Каждый из этих видов имеет свою систему росписи. Традиционная технология изготовления крапанки относительно проста по сравнению с изготовлением писанок. Для изготовления крапанки, зачерпнув воск, покрывают им только те места, которые должны остаться незакрашенными. После этого яйцо погружают в самую светлую краску, чаще всего розовую. После высыхания краски поверхность яйца покрывают восковыми крапинками, которые затем останутся жёлтыми. Если нужно оставить зелёные пятнышки, то обмакнув спичку в зелёнку, рисуют зелёные пятнышки, которые покрывают воском. Затем яйцо погружается в красный краситель. На красной краске наносят воск на те места, которые должны быть красными. В заключение общий фон окрашивают какой-то тёмной краской, чаще вишнёвой. После этого яйцо кладут в не очень горячую духовку или печь. После того, как воск размякнет, его осторожно вытирают мягкой тканью.

Источники 
 Манько, Віра. Українська народна писанка : науково-популярне видання. — Вид. друге, доповнене. — Львів : Свічадо, 2008. — 41 с., 38 с., іл. — ISBN 978-966-8744-10-5.
 Малиніна А. О., Малиніна І. О., Гріднєва О. Ю. Великодній сувенір. Українська народна писанка : Навчально-методичний посібник. — Харків : Скорпіон, 2005. — 32 с.: 16 с. іл. — ISBN 966-7504-68-9.
 Капанка  // Українська мала енциклопедія : 16 кн. : у 8 т. / проф. Є. Онацький. — Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. — Буенос-Айрес, 1959. — Т. 3, кн. V : Літери К — Ком. — С. 594. — 1000 екз.

Украинская кухня
Украинские обычаи
Пасхальные яйца
Народное христианство